Wang Yang (voetballer), Chinese voetballer
 Wang Yang (waterpolospeler), Chinese waterpolospeler
 Wang Yang (wielrenner), Chinese baanwielrenner
 Wang Yang (danser)
 Wang Yang (schaker)
 Wang Yang (tafeltennisser), Zweeds tafeltennisser
 Wang Yang (tafeltennisser Slowaaks),
 Wang Yang (politicus), bij de Communistische Partij van China
 Wang Yang (atleet)